«Нация прозака» () — художественный фильм 2001 года. Основан на одноимённой автобиографии журналистки , в которой описывается опыт Элизабет с атипичной депрессией. Название является отсылкой на «Прозак», торговую марку антидепрессанта, который ей прописали.

Сюжет 
Героиня фильма —  Лиззи, юная, подающая надежды журналистка, музыкальный критик, страдает от сильнейшей депрессии, возможно, связанной с разводом её родителей, которые разошлись, когда Лиззи было два года. Учёба в Гарварде, вечеринки, злоупотребление алкоголем и наркотиками, беспорядочная половая жизнь только усугубляют её состояние. В итоге после страшного нервного срыва ей прописывают прозак, и этот препарат хотя бы внешне возвращает её к жизни.

Лиззи пишет статью для музыкальной рубрики в Гарвардской газете. За эту статью ей вручают премию «Роллинг Стоун», но через некоторое время Лиззи уже не может писать, застряв в порочном круге злоупотребления психоактивными веществами и алкоголем.

Многообещающая литературная карьера Лиззи, как и её психическое и физическое здоровье, находится под угрозой. Ее мать отправляет девушку на дорогое психиатрическое лечение. После длительного периода реабилитации, под воздействием лекарств, и попытки суицида, Лиззи стабилизируется и начинает приспосабливаться к своей жизни такой, какая она есть на самом деле.

В ролях

Релиз 
Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 8 сентября 2001 года; Права на распространение были приобретены Miramax Films . 

Фильм был выпущен в Норвегии, в августе 2003 года, но на американском рынке он так и не был выпущен на национальном уровне. Премьера на канале Starz! состоялась в марте 2005 года, и тем же летом фильм был выпущен на DVD.

Фрэнк Дизи, соавтор сценария, поделился своим мнением с The Guardian о том, что Miramax не выпустила фильм:

«Это правдивое описание депрессии. И я думаю, что причина, по которой Miramax так поступили, заключается в том, что у фильма нет традиционной драматической структуры. Посмотрите на книгу: Элизабет совершенно ясно, что Прозак помог ей, но у читателей остается дилемма, потому что, возможно, она больше не знает, кто она. Людям, которые пережили депрессию, нравится этот аспект фильма, но многим это не нравится, например, Miramax. »

Критика 
Фильм получил в целом отрицательные отзывы критиков.

На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 28%, на основании 25 рецензий, со средней оценкой 4,6 из 10 .

Саундтрек 
Список песен, которые были сыграны в соответствии с конечными титрами:

 "The Promise" – Bruce Springsteen
 "Mystery Achievement" – The Pretenders
 "I Will Dare" – The Replacements
 "Perfect Day" – Лу Рид
 "Sweet Jane" – Лу Рид
 "Keep the Promise" – The Pontiac Brothers
 "Ivory Tower" – The Long Ryders
 "Who Is Who" – Adolescents
 "The Real West" – Thin White Rope
 "Das Testament des Dr. Mabuse" – Propaganda

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт фильма

Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы США
Экранизации автобиографических произведений
Фильмы о журналистах
Фильмы Nu Image
Исторические фильмы о XX веке
Фильмы Германии 2001 года
Фильмы о депрессии‎
Фильмы о биполярном расстройстве